Томас Сигизмунд Стриблинг (; 4 марта 1881, Клифтон, Теннесси — 8 июля 1965, там же) — американский писатель, издававшийся под именем Т. С. Стриблинг. По образованию — юрист. Лауреат Пулитцеровской премии в 1933 году за роман "Лавка" ("The Store").

Биография 
Томас Сигизмунд Стриблинг родился 4 марта 1881 года в Клифтоне, штат Теннесси, небольшом городке у реки Теннесси. Он был первым ребенком юриста Кристофера Коламбуса Стриблинга и его жены Амелии Энн Стриблинг, урожденной Уэйтс. Кристофер Стриблинг был солдатом армии северян, в то время как семья Уэйтс сражалась в рядах армии Конфедерации южан. Т. С. Стриблинг позже скажет, что это привело к тому, что он стал "сомневающимся и вопрошающим" ("doubter and a questioner"). Впоследствии, он продолжал использовать истории своих родителей, бабушек и дедушек с обеих сторон, чтобы создать реалистическую глубину своих романов об эпохе Реконструкции Юга.

В 1899 году в возрасте семнадцати лет Стриблинг окончил среднюю школу в соседнем городе Хантингдон. К этому времени Стриблинг уже был убежден, что ему суждено стать писателем (свой первый рассказ он продал в возрасте 12 лет за пять долларов). Имея это в виду, Стриблинг становится редактором небольшой еженедельной газеты под названием «The Clifton News». Стриблинг надеялся использовать газету  в качестве стартовой площадки для своей писательской карьеры. Через год его родители убедили его вернуться в школу и завершить свое образование. Осенью 1902 года Стриблинг окончил Флоренсовскую нормальную школу (Florence Normal School, ныне Университет Северной Алабамы). Там Стриблинг получил сертификат преподавателя за один год.
В 1903 году, Стриблинг переехал в город Тасколуса, штат Алабама, где преподает в школе математику и физкультуру в течение одного года.

В 1905 году Стриблинг окончил юридический факультет Алабамского Университета, занялся адвокатской практикой и одновременно писал рассказы в журналы для воскресных школ. По совету своих коллег адвокатов, Стриблинг отказался от юридической практики в 1907 году.

В том же году Стриблинг переезжает в Нэшвилл, Теннесси, где устраивается на работу в журнал «Taylor-Trotwood Magazine» в отдел рекламы. Именно в этом журнале ему удается опубликовать первые два свои рассказа «Подражатель» (The Imitator) и «Невольник зеленого цвета» (The Thrall of the Green). Оба рассказа отражали социальные темы, которые принесут ему популярность.

Творчество

Сочинения

Романы 
 Круиз по сухому доку (The Cruise of the Dry Dock, 1917);
 Право первородства (Birthright, 1921. Русский перевод 1927 под названием "Драма крови);
 Генерал Фомбомбо (Fombombo, 1922. Русский перевод 1926);
 Красный песок (The red sand, 1923. Русский перевод 1928);
 Тифтэлоу (Teeftallow, 1926. Русский перевод 1927?);
 Яркий металл (Bright metal, 1928. Русский перевод 1929);
 Восток есть Восток (East is East, 1922);
 Странная Луна (Strange Moon, 1929);
 Заводь (Backwater, 1930);
 Кузница (The Forge, 1931);
 Лавка (The Store, 1932), Пулитцеровская премия 1933 года;
 Недостроенная церковь (Unfinished Cathedral, 1933);
 Мегафон (The Sound Wagon, 1935. Русский перевод 1948);
 Эти полоски плоти (These Bars of Flesh, 1938)

 Короткая проза 
 Зеленые пятна (The Green Splotches, 1920), научно-фантастический рассказ;
 Загадки Карибского моря (Clues of the Caribbees: Being Certain Criminal Investigations of Henry Poggioli, Ph. D., 1929);
 Могглсби (Mogglesby", 1930), научно-фантастический рассказ;
 Лучшие детективные рассказы доктора Поджоли (Best Dr. Poggioli Detective Stories, Dover, 1975);
 Доктор Поджоли, криминалист (Dr. Poggioli: Criminologist, Crippen & Landru,2004);
 Паутина Солнца (Web of the Sun, 2012);

 Другие сочинения
 Извинения городу Флоренс (Apology To Florence", June 1934), статья в журнале "Wings Magazine".
 Веревка (Rope, в соавторстве с Дэвидом Уоллесом (David Wallace)), пьеса по мотивам романа  "Тифтэлоу", поставлена на Бродвее в 1928;
 Посмешище: Посмертная автобиография Т. С. Стриблинга (Laughing Stock: The Posthumous Autobiography of T.S. Stribling", 1982)

 Библиография русских переводов 

 Генерал Фомбомбо (Fombombo). Роман / Т. С. Стриблинг ; Перевод с английского К. Сыромятникова. — Ленинград; Москва: "Петроград", 1926. — 280 с.; 19 см.;

 Драма крови (Birthright). Роман / Т. Стриблинг; Перевод с английского В. Барбашевой.  — Москва; Ленинград: Государственное издательство, 1927 (Москва: 1-я Образцовая тип.). — 256 с.; 20х14 см.;
 Красный песок (The red sand). Роман / Перевод с английского Марка Волосова. — Ленинград: издательство "Время", 1928 (2-я тип. Транспечати НКПС им. т. Лоханкова). — 245 с., 3 с. объявл.; 20×14 см.;

 Яркий металл (Bright metal). Роман / Т. С. Стриблинг; Перевод с английского Марка Волосова. — Москва; Ленинград: Земля и фабрика, 1929 (Ленинград: типграфия им. Евг. Соколовой). — 320 с.; 21х14 см.;

 Мегафон (The sound wagon). Роман / Сокращенный перевод английского А. Карнауховой; Предисловие Я. Викторов [с. 5-15]. — Москва: Издательство и типография Гос. издательства иностр. лит., 1948. — 311 с.; 20 см.;

 Примечания 

 Ссылки 
 Яценко В.'' Стриблинг, Томас Сигизмунд. // Писатели США. Краткие творческие биографии / [сост. и общ. ред. Я. Засурского и других]. — : Радуга, 1990. — 623 с.; 23 см. — Алф. указ.: с. 615—620.
 Электронный каталог РНБ.
 Southern Writers: A Biographical Dictionary / Bain, Robert, comp. and ed. — Baton Rouge, LA: Louisiana State Press, 1979. — P. 433.
 Twentieth Century Authors: A Biographical Dictionary of Modern Literature / Kunitz, Stanley, ed. — : The H. W. Wilson Company, 1942. — P. 1359.
 Dictionary of Literary Biography: Volume Nine, American Novelist, 1910—1945 / Martine, James J., ed. — Part 3: Mari Sandoz-Stark Young. — Detroit, MI: 1981. — P. 72.
 T.S. Stribling Museum
 T. S. Stribling: Southern Literary Maverick short biography by William E. Smith, Jr. at the University of North Alabama Collier Library website.
 
 
 Photos of the first edition of The Store
 

Писатели США XX века
Лауреаты Пулитцеровской премии за художественную книгу
Журналисты по алфавиту
Журналисты США
Журналисты XX века
Английские писатели
Писатели-фантасты США
Персоналии:Таскалуса
Выпускники Хантингдонского колледжа